Балти́йский — посёлок в Курском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Балтийский (совхоз Балтрабочий),
 Центральная усадьба совхоза Балтрабочий.

Географическое положение 
Расстояние до краевого центра: 228 км.

Расстояние до районного центра: 28 км.

Посёлок располагается близ границы Ставропольского края с Кабардино-Балкарией и Северной Осетией.

История 
Основан в 1854 году как хутор Гокинаевский. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года населённый пункт состоял из 31 двора; общее число жителей составляло 172 человека (89 мужчин и 83 женщины); преобладающая национальность — осетины. В 1927 году в административном отношении входил в состав Черноярского сельсовета Прохладненского района Терского округа.

Населённый пункт образован в 1929 году при обустройстве зернового хозяйства, поднимать которое были посланы рабочие из Ленинграда, с Балтийского судостроительного завода — «балтийцы». Основанное, благодаря их помощи в 1930 году, советское хозяйство (совхоз) получило название «Балтийский рабочий».

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Центральная усадьба совхоза «Балтрабочий» переименован в посёлок Балтийский.

До 16 марта 2020 года посёлок был административным центром упразднённого Балтийского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (81 %).

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр
 В 1 км к северу от посёлка расположено общественное открытое кладбище площадью 30000 м²

Образование 
 Детский сад № 15 «Ёлочка»
 Средняя общеобразовательная школа № 7

Памятники 
 Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 1957 год
 Бюст комсомолки Любови Кондратенко
 Памятник В. И. Ленину. 1967 год

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Курского района (Ставропольский край)